Gustavo Leonardo Bou (Concordia, Entre Ríos, 18 de fevereiro de 1990) é um futebolista argentino que atua como atacante. Atualmente defende o New England Revolution.

Curiosidades
É irmão do também Atacante Walter Ariel Bou, Atualmente no Vélez Sarsfield.

Estatísticas 
Atualizado em 16 de fevereiro de 2016.

Clube

Títulos

Prêmios individuais  
Artilheiro da Copa Libertadores da América de 2015 - 8 gols
Membro da Equipe ideal da América de 2015
Membro da Equipe ideal da Copa Libertadores da América de 2015

Ligações externas 
 Twitter de Gustavo Bou (em espanhol)
 ,,pessoais de Gustavo Bou (em espanhol)

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético River Plate
Futebolistas do Club Olimpo
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Futebolistas do Racing Club
Futebolistas do Club Tijuana
Futebolistas do New England Revolution